La Vie de Lazarillo de Tormes : roman picaresque anonyme espagnol du  ;

Œuvres dérivées du précédent :
 Lazarillo de Tormes (Goya) : représentation par Francisco de Goya, 1808-1812 ;
 El Lazarillo de Tormes : film espagnol, sorti en 1959 et réalisé par César Fernández Ardavín.